Norton steht für:
 Norton (Name), englischer Familienname und männlicher Vorname
 Norton (Rebsorte), Rebsorte

Norton ist der Name folgenden Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Norton (East Sussex)
 Norton (Gloucestershire)
 Norton (Halton)
 Norton (Hertfordshire)
 Norton (Isle of Wight)
 Norton (Leicestershire)
 Norton (Monmouthshire), Wales
 Norton (Nottinghamshire)
 Norton (Northamptonshire)
 Norton (North Yorkshire)
 Norton (Powys)
 Norton (Ludlow, Shropshire)
 Norton (Shrewsbury, Shropshire)
 Norton (Dawley, Shropshire)
 Norton (Stockton)
 Norton (Suffolk)
 Norton (Doncaster, South Yorkshire)
 Norton (Sheffield, South Yorkshire)
 Norton (Wiltshire)
 Norton (Worcester, Worcestershire)
 Norton (Evesham, Worcestershire)
 Norton (Selsey, West Sussex)
 Norton (Arundel, West Sussex)

in den Vereinigten Staaten:
 Norton (Alabama)
 Norton (Arizona)
 Norton (Georgia)
 Norton (Indiana)
 Norton (Kalifornien)
 Norton (Kansas)
 Norton (Louisiana)
 Norton (Massachusetts)
 Norton (Michigan)
 Norton (Missouri)
 Norton (New Jersey)
 Norton (New Mexico)
 Norton (North Carolina)
 Norton (Ohio)
 Norton (Texas)
 Norton (Vermont)
 Norton (Virginia)
 Norton (West Virginia)
 Norton (Wisconsin), im Dunn County

in anderen Ländern:
 Norton (Simbabwe) 

Norton steht für folgende Unternehmen:
 Norton (Automobilhersteller), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Norton Motorcycles, britischer Motorradhersteller
 Tom Norton, britischer Automobilhersteller
 Deutsche Norton, deutscher Hersteller von Schleifmitteln
 Peter Norton Computing, Softwarehersteller
 Bodega Norton, argentinischer Weinhersteller
 W. W. Norton & Company, Verlagshaus in New York

Siehe auch:
 Norton Creek
 Norton Crag, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Norton AntiVirus, Antivirenprogramm
 Norton Commander, Dateimanager
 Norton Internet Security, Sicherheitssoftware
 Norton Partition Magic, Partitionsmanager
 Norton Utilities, Zusammenfassung von Dienstprogrammen
 Norton-Skala, medizinisches Hilfsmittel
 Norton-Theorem, Gesetz der Elektrotechnik
 Norten